Адеода́т () — мужское имя. Известные носители:
 Адеодат I (570—618) — римский папа с 615 по 618 годы, святой католической церкви.
 Адеодат II (ум. 676) — римский папа с 672 по 676 годы.
 Адеодато (XII век) — итальянский скульптор.